Aeroportul din Tirapol este amplasat în nord-vestul (1 km) orașului Tiraspol, fiind cel mai important din regiunea separatistă din Stânga Nistrului. În 2012 o delegație a Dumei de Stat condusă Serghei Gavrilov a anunțat că aeroportul din Tiraspol va fi reconstruit în detrimentul bugetului rus, urmând ca pista să fie folosită de militarii ruși.

Referințe

Aeroporturi din Republica Moldova
Transportul în Tiraspol